Ел Алто Колорадо има више значења:

 Ел Алто Колорадо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Алто Колорадо (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику